El nombre David Torres puede referirse a:

 David Torres (n. 1966), escritor español;
 David G. Torres (n. 1967), crítico de arte y dramaturgo español;
 David Torres Ortiz (n .2003), futbolista español.